De Oliemolen, of Oleymoelen, is een verdwenen oliemolen in de Nederlandse stad Venlo.

De molen werd in ieder geval vóór 1472 gebouwd, want uit dat jaar - gedateerd op 27 mei - stamt een schepenbrief, waarbij ene Heynrick Rademeker, zoon van vrijlen Johan, aan Margriet van Lytte een erftiende van drie rijnsgulden op zijn huis en erf verkocht, waar die oleymoelen staat met den molensteen en gereedschappen tot den molen behoorende.

Wellicht dat met deze molen de Panhuismolen wordt bedoeld, maar dat is niet geheel zeker. Wel vermeldt stadsarchivaris Frans Hermans in zijn historische stedenatlas dat er in 1390 op De Laar een "olymoelen" ligt.

Molen in Venlo
Voormalige oliemolen